McAdams ist der Familienname folgender Personen:

 Ben McAdams, US-amerikanischer Politiker
 Billy McAdams (1934–2002), nordirischer Fußballspieler
 Carl McAdams (* 1944), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joshua McAdams (* 1980), US-amerikanischer Hindernisläufer
 Rachel McAdams (* 1978), kanadische Schauspielerin
 William Henry McAdams (1892–1975), US-amerikanischer Chemiker und Pädagoge